Mágó Károly (1895–1945) zenekarvezető, prímás
 Mágó Károly (1923) prímás, zenekarvezető
 Mágó Károly (1981) TV-riporter